Stati Uniti d'America
Eminence – città  della Contea di Henry, nel Kentucky
Eminence – città della Contea di Shannon, nel Missouri

Pagine correlate 

Eminenza (disambigua)